SCZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile delle Santa Cruz Islands (Isole Salomone)